Югдон — название населённых пунктов:

Россия 
 Югдон — посёлок в составе города Ижевск Удмуртии.
 Югдон — деревня в Селтинском районе Удмуртии.